

Geologia
 AEL – Formazione Aurelia – nel comune di Roma – sintema stratigrafico del Lazio

Sport
 AEL la sigla con cui è comunemente riconosciuta la sezione calcistica della polisportiva Athlitiki Enosis Lemesou o AEL Limassol
 EKA AEL la sigla con cui è conosciuta la sezione basket dell'AEL Limassol